Иштар:

Персона
 Иштар — шумеро-аккадская богиня плодородия, плотской любви, войны и распри.
 Иштар — любимая земная женщина падшего ангела Шамхазая (Семиазы).
 Иштар (род. 1968) — израильская певица.

В кинематографе
 «Иштар» — художественный фильм (США, 1987).

В космосе
 Земля Иштар — один из двух основных горных регионов планеты Венера.
 (7088) Иштар — астероид из группы Амуров.